Liběšice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Liběšice (ort i Tjeckien, Okres Litoměřice), Ústí nad Labem, 
 Liběšice (ort i Tjeckien, lat 50,29, long 13,62), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar